Ацтлан:

 Ацтлан — мифическая прародина ацтеков.
 Ацтлан — местность на спутнике Сатурна Титане.